La Crónica – giornale di Pontevedra inaugurato nel 1872
La Crónica – giornale di Pontevedra inaugurato nel 1886
La Crónica – giornale di Santiago di Compostela
La Crónica – giornale di Vilagarcía de Arousa
La Crónica – giornale peruviano

Pagine correlate
Cronica